Камбис — персидские цари. Известные представители:

 Камбис I — царь времён власти мидян.
 Камбис II — царь из династии Ахеменидов.